Marc « Mags » Magliarditi (né le  à Niagara Falls, État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Gardien de but américain, il fut sélectionné par les Blackhawks de Chicago de la Ligue nationale de hockey en 1995. Il ne parvint jamais à la LNH, mais fut un joueur marquant dans l'ECHL. Il y a joué 10 saisons, devenant le gardien à avoir inscrit le plus de blanchissage au cours de sa carrière dans la ligue.

Après sa carrière de joueur, il ouvrit un restaurant appelé « Cheeseburger Cheeseburger » à Las Vegas, ville où il évolua lors de ses quatre dernières saisons dans l'ECHL.

Statistiques

Statistiques de gardien
 
|-
|1994-1995 ||Buccaneers de Des Moines ||USHL ||29 ||21 ||2 ||4 || ||82 ||2,85 ||- ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||8 ||7 ||1 ||490 ||24 ||2,94|| -|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 
|- 
|1995-1996 ||Broncos de Western Michigan ||CCHA ||36 ||23 ||11 ||2 || ||91 ||2,59 ||91 ||5 ||0 ||0 ||1 ||1 ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1996-1997 ||Chiefs de Spokane ||LHOu ||29 ||12 ||13 ||1 || ||74 ||3,05 ||89,6 ||0 ||2 ||0 ||1 ||1 ||- ||- ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||- 
|- 
|Rebels de Red Deer ||LHOu ||13 ||8 ||3 ||0 ||653 ||41 ||3,77 ||87,8 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||16 ||9 ||7 ||945 ||54 ||3,43||- ||0 ||6 ||0||3 ||3
|-
|1997-1998 ||Chill de Columbus ||ECHL ||28 ||13 ||11 ||3 || ||86 ||3,14 ||90,9 ||2 ||8 ||0 ||3 ||3 ||- ||- ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||-||-
|- 
|rowspan="3"|1997-1998 ||Komets de Fort Wayne ||LIH ||2 ||0 ||1 || 1 ||119 ||6 ||3,01 ||90 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||-||-||- 
|-
|Ice d'Indianapolis ||LIH ||3 ||1 ||2 ||0 ||179 ||10 ||3,35 ||88,9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||- ||-||-
|- 
|Vipers de Détroit ||LIH ||10 ||5 ||4 ||0 ||512 ||30 ||3,51 ||84,2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||- ||-||-
|-
|1998-1999 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||47 ||32 ||10 ||3 || ||104 ||2,27 ||91,4 ||5|| 8||0 ||2 ||2 ||5 ||3 ||2 ||332 ||14 ||2,53 ||90,8||1 ||0 ||0 ||1||1  
|-
|1999-2000 ||Cyclones de Cincinnati ||LIH ||14 ||5 ||6 || 2 ||752 ||35 ||2,79 ||90,3 ||1||2||0||1||1 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-||- ||- 
|- 
|1999-2000 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||33 ||22 ||9 ||0 || ||69 ||2,31 ||92,3 ||1||10||0||0||0||4 ||1 ||2 ||209 ||12 ||3,44 ||89,1||0 ||0 ||0 ||1 ||1 
|-
|2000-2001 ||Cyclones de Cincinnati ||LIH ||17 ||6 ||6 ||3 ||893 ||48||3,22 ||90,2 ||0 ||0||0||0||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-||- ||- 
|- 
|2000-2001 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||26 ||16 ||6 ||2 || ||65 ||2,70 ||90 ||1||0||0||1||1 ||5 ||2 ||3 ||309 ||15 ||2,89 ||89,3||0 ||0 ||0 ||0||0  
|- 
|2001-2002 ||IceGators de la Louisiane ||ECHL ||37 ||28 ||7 ||1 || ||83 ||2,26 ||92,4 ||4||8||0||1||1||4 ||2 ||2 ||245 ||8 ||1,96 ||93,4 ||1 ||2 ||0||0 ||0 
|- 
|2002-2003 ||Barons de Cleveland ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||22 ||0 ||0 ||100 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||-||-||- 
|-
|2002-2003 ||Renegades de Richmond ||ECHL ||49 ||23 ||19 ||5 || ||142 ||3,04 ||90,2 ||3 ||8 ||0 ||1 ||1 ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||-||-||- 
|-
|2003-2004 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||48 ||29 ||14 ||4 || ||112 ||2,35 ||92,7 ||2||4||0||1||1 ||4 ||2 ||2 ||239 ||10 ||2,51 ||92,4||0 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|2004-2005 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||42 ||17 ||20 ||4 || ||100 ||2,5 ||92,5 ||2 ||6 ||0||1||1 ||- ||- ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||- 
|-
|2005-2006 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||51 ||34 ||11 ||5 || ||123 ||2,47 ||90,9 ||3||4||0||3||3 ||11 ||5 ||6 ||699 ||24 ||2,06 ||93 ||2 ||2 ||0 ||1 ||1 
|- 
|2006-2007 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||5 ||3 ||0 ||1 ||272 ||14 ||3,09 ||89,2 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||-||- ||- ||- ||-||- ||-

Trophées et honneurs personnels
2013 : intronisé au temple de la renommée de l'ECHL

Notes et références

Voir aussi

Naissance en juillet 1976
Naissance à Niagara Falls (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Broncos de Western Michigan
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur du Chill de Columbus
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Joueur des Renegades de Richmond
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Gardien de but de hockey sur glace